Iglesia de la Ermita puede referir a una de dos iglesias:
Iglesia de la Ermita (San Cristóbal) en Venezuela.
Iglesia la Ermita (Cali) en Colombia.